Falkenbergs kommun er en kommune i Hallands län i Sverige.
Det er det største arealmæssigt og det fjerde største af amtets kommuner med hensyn til befolkning. Godt halvdelen af befolkningen bor i den centrale by Falkenberg.

Kommunen er hovedsageligt placeret i den centrale del af landskabet Halland, men en mindre del i nordøst (Ælvsereds distrikt) ligger i landskabet Västergötland. Falkenberg grænser i syd til Halmstad og Hylte kommun, i nord til Varbergs kommun i Hallands län og Marks og Svenljunga kommun i Västra Götaland og i øst til Gislaveds kommun i Jönköpings län. Falkenberg ligger ved Kattegat. Fra nordøst til sydvest løber floden Ätran.

Falkenbergs kommun blev dannet under kommunalreformen i 1971 ved sammenlægning af byen Falkenberg og amtskommunerne ('storkommunerna') Morup, Ullared, Vessigebro, Vinberg, Årstad og Ætran samt en del af Høgvad amtskommune (Ælvsered sogn).

Byområder 
Der er atten byområder i Falkenbergs kommun.

I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2020. Hovedbyen er markeret med fed skrift.

Distrikter

Valg og mandatfordeling

Referencer